Plaats in Indonesië
 Tanjung Bungo (Limbur Lubuk Mengkuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Tanjung Bungo (Kampar Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau